

Wydarzenia 

 zwycięstwo Rzymian w bitwie pod Sentium nad Samnitami, Galami i Umbrami
 Ptolemeusz odebrał Demetriuszowi Cypr, Seleukos Cylicję oraz Lizymach Jonię